Sōfuku-ji steht für folgende buddhistischen Tempel in Japan:

 Sōfuku-ji (Fukuoka)
 Sōfuku-ji (Nagasaki)
 Sōfuku-ji (Ōtsu)